Лос Агвакатес има више значења:

 Лос Агвакатес (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Агвакатес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Агвакатес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Агвакатес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Агвакатес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Агвакатес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Агвакатес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Агвакатес (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Агвакатес (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Агвакатес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Агвакатес (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Агвакатес (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Агвакатес (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Агвакатес (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Агвакатес (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Агвакатес (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Агвакатес (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Агвакатес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Агвакатес (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Агвакатес (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Агвакатес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Агвакатес (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Агвакатес (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Агвакатес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Агвакатес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Агвакатес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Агвакатес (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Агвакатес (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Агвакатес (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Агвакатес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику